Ренье I
 Ренье I  (1267—1314) — первый из рода Гримальди суверенный правитель территории, сейчас известной как Монако.
 Ренье I (ок.850—915) — граф Маасгау, граф Геннегау (Эно) 890-898, маркиз Лотарингии с 911, родоначальник династии Регинаридов.